Tepper-Laski ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt von Tepper-Laski (1850–1931), deutscher Offizier, Sportreiter, Schriftsteller, Journalist und Pazifist
 Viktor von Tepper-Laski (1844–1905), deutscher Politiker